Barn - uma unidade de medida
Rio Barn
Ou ainda:
Bärn

Desambiguação